Анікщяйський район
 Дегсняй (Сведасайське староство)
 Дегсняй (Траупіське староство)
 Дегсняй (Молетський район)
 Дегсняй (Расейняйський район)
 Дегсняй (Рокишкіський район)
 Дегсняй (Шальчинінкський район)
 Дегсняй (Ширвінтоський район)